PEFC ist eine Abkürzung für:

 Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes, ein internationales Waldzertifizierungssystem 
 Proton Exchange Membrane Fuel Cell, eine Niedrigtemperatur-Brennstoffzelle, siehe Polymerelektrolytbrennstoffzelle

PEFC